Сирийската азбука е писменост, използвана от сирийския език. Тя е свързана с други азбуки, използвани в семитските езици. Пише се от дясно наляво.

Кратка таблица

Уникод 
Областта на сирийската азбука в Уникод е между U+0700 и U+074F.

Абджади